

Algemeen 
 beha (bh, bustehouder), een kledingstuk
 /bh/, een bilabiale klank
 Ludwig van Beethoven, in musicografieën wel aangeduid als Bh
 bohrium (Bh), een chemisch element
 hysteresis-lus of BH-curve, ook wel B-H-karakteristiek of magnetisatiecurve

Geografie 
 Bahrein, een land met ISO 3166-1-landcode BH
 .bh, het achtervoegsel van domeinnamen in Bahrein
 Belize (land), een land met BH als landcode voor voertuigen
 Bosnië en Herzegovina, een land, soms afgekort als BH
 District Bihor (Transsylvanië), een Roemeens district met BH als gangbare afkorting
 Brouwershaven of een vissersschip uit Brouwershaven, met BH als lettercode van de thuishaven

Bedrijven, organisaties en merken 
 BH (motorfiets), een Spaans historisch motorfietsmerk
 BH Air, een Bulgaarse luchtvaartmaatschappij
 B&H Airlines, een Bosnische luchtvaartmaatschappij, ook wel BH Airlines
 Berkshire Hathaway, een Amerikaanse holding
 Blood & Honour, een internationale neonazistische groepering